Abaixo está a campanha resumida do Grêmio no Campeonato Brasileiro de Futebol de pontos corridos.

Campanha no Campeonato Brasileiro de 2009

Participaram 20 clubes, em turno e returno. o campeão foi o . o Grêmio terminou o campeonato em 7º lugar e ficando invicto em casa (uma façanha inédita no Campeonato Brasileiro), mas fez uma péssima campanha fora de casa (venceu 1 jogo dos 19 disputados fora).

 Posição: 8º lugar - (Zona da Sul-americana).

Legenda:

 V:Vitórias (verde); E:Empates (amarelo); D:Derrotas (vermelho). Os números representam as rodadas.

Campanha no Campeonato Brasileiro de 2008

Participaram 20 clubes, em turno e returno. o campeão foi o São Paulo. O Grêmio terminou em 2º lugar com um time que muitos falavam que era para disputar o rebaixamento e assim classificou-se para a Libertadores 2009.

 Posição: 2º lugar - (Zona da Libertadores).

Legenda:

 V:Vitórias (verde); E:Empates (amarelo); D:Derrotas (vermelho). Os números representam as rodadas.

Campanha no Campeonato Brasileiro de 2007

Participaram 20 clubes, em turno e returno. o campeão foi o . O Grêmio fez uma campanha razoável, pois o clube deixou a Libertadores em primeiro plano e usou o time reserva no início por isso houve muitas derrotas. O Grêmio terminou na 6º lugar e por pouco não se classificou para a Libertadores 2008. 

 Posição: 6º lugar - (Zona da Sul-Americana).

Legenda:

 V:Vitórias (verde); E:Empates (amarelo); D:Derrotas (vermelho). Os números representam as rodadas.

Campanha no Campeonato Brasileiro de 2006

Participaram 20 clubes, em turno e returno. o campeão foi o . O Grêmio que tinha acabado de subir para a Série A, ficou em 3º lugar da competição perdendo apenas para o Internacional e a do . O Grêmio classificou-se para a Libertadores 2007, na qual chegou a final.

 Posição: 3º lugar - (Zona da Libertadores).

Legenda:

 V:Vitórias (verde); E:Empates (amarelo); D:Derrotas (vermelho). Os números representam as rodadas.

Campanha no Campeonato Brasileiro de 2004

Participaram 24 clubes, em turno e returno o campeão foi o . O Grêmio fez uma péssima campanha e ficou em último (24º) sendo que os quatro últimos foram rebaixados para a série B.  

 Posição: 16 lugar - (Zona de rebaixamento).

Legenda:

V:Vitórias (verde); E:Empates (amarelo); D:Derrotas (vermelho). Os números representam as rodadas.

Campanha no Campeonato Brasileiro de 2003

Participaram 24 clubes, em turno e returno o campeão foi o  tornando-se o primeiro campeão da era dos pontos corridos. O Grêmio terminou o campeonato em 20º sendo que os dois últimos (24º e 23º) foram rebaixados. Mesmo assim o Grêmio se classificou para a Copa Sul-americana de 2004 por causa do ranking da CBF. 

 Posição: 20º lugar - (Zona Neutra).

Legenda:

V:Vitórias (verde); E:Empates (amarelo); D:Derrotas (vermelho). Os números representam as rodadas.

Ver também
Estatísticas do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense
Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense